Eudicrana är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Friedrich Hermann Loew 1869. Eudicrana ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Eudicrana